Weißflügel-Sturmvogel ist 

 der deutsche Trivialname der Vogelart Pterodroma leucoptera
 in einigen Veröffentlichungen als alternativer Trivialname des Antarktiksturmvogels Thalassoica antarctica verwendet